Sultanaat Deli, een voormalig sultanaat op Noord-Sumatra
 Deli Serdang, een regentschap in de provincie Noord-Sumatra
 Deli Maatschappij, een handelsmaatschappij, gevestigd te Rotterdam
 Deli-HTL, een tabaksverwerkend bedrijf, gevestigd te Eindhoven
 Deli (rivier), rivier op Sumatra
Deli (eiland), een eiland in Indonesië